Kappa Ceti pode se referir a:
Kappa1 Ceti
Kappa2 Ceti